Слип:

 Слип — документ, оформляемый при осуществлении покупки с помощью банковской платёжной карты.
 Слип — наклонная береговая площадка для спуска судов со стапеля на воду или подъёма из воды.
 Слип — специальный наклонный участок палубы (как правило в кормовой части) рыбопромысловых или других специализированных судов, по которому осуществляется спуск и подъём трала и различного оборудования.
 Слип — микрорайон в Рыбинске Ярославской области.
 Слип — женское и мужское нательное нижнее бельё. См. также: Трусы
 Слип — детский комбинезон для сна (для новорожденных)
 Слип — специальный документ, составленный страховым брокером.

См. также 
 SLIP (Serial Line Internet Protocol) — устаревший сетевой протокол канального уровня эталонной сетевой модели OSI для доступа к сетям стека TCP/IP через низкоскоростные линии связи путём простой инкапсуляции IP-пакетов.
 Мари Слип (настоящее имя Сергей Слободчиков; род. 1980) — клавишник, аранжировщик, композитор и продюсер группы Otto Dix, автор серии рассказов.
 Слип-джига или хоп-джига (, ) — стиль в ирландской музыке и танцы под такую музыку.
 The Slip — восьмой студийный альбом Nine Inch Nails, выпущенный 22 июля 2008 года.